Der Mann in der eisernen Maske oder Der Mann mit der eisernen Maske bezeichnet:

 einen Staatsgefangenen Ludwigs XIV., siehe Mann mit der eisernen Maske
 Der Mann in der eisernen Maske (Roman), deutsche Fassung des Romans Le Vicomte de Bragelonne (1845) von Alexandre Dumas dem Älteren
 Der Mann mit der eisernen Maske (1923), deutscher Stummfilm von Max Glass (1923)
 Der Mann mit der eisernen Maske (1939) (The Man in the Iron Mask), US-amerikanischer Spielfilm von James Whale (1939)
 Der Mann mit der eisernen Maske (1977) (The Man in the Iron Mask),  britisch-amerikanischer Fernsehfilm von Mike Newell (1977) 
 Der Mann in der eisernen Maske (1998) (The Man in the Iron Mask), amerikanisch-britisch-französischer Spielfilm von Randall Wallace (1998)